

Prénom 

 Vivian Joseph, patineuse artistique américaine.
 Vivian Kubrick, actrice, compositrice, réalisatrice, directrice de la photographie et monteuse américaine.
 Vivian Cheruiyot, athlète kényane.
 Vivian Blaine, actrice et chanteuse américaine.
 Vivian Campbell, guitariste britannique.
 Vivian McGrath
 Vivian Barbot, femme politique québécoise.
 Vivian Maier, photographe.
 Vivian Chukwuemeka, athlète nigériane.
 Vivian Frederick Maynard FitzSimons, herpétologiste sud-africain.
 Vivian Rich, actrice et scénariste américaine.
 Vivian Fuchs, explorateur polaire britannique.
 Vivian Miessen, animateur et un réalisateur français de films d'animation.
 Vivian Girls, groupe de rock américain.
 Vivian Stanshall, chanteur, musicien, peintre et écrivain.
 Vivian John Woodward, joueur de football anglais.
 Vivian Ellis, compositeur et scénariste britannique.
 Vivian Vance, actrice américaine.
 Vivian Harris, boxeur guyanais.
 Vivian Jenkins
 Vivian Bullwinkel, infirmière de l'armée ...
 Vivian Schiller, journaliste américaine. Elle a été présidente du réseau de radiodiffusion public ...
 Viv Richards, joueur de cricket antiguais.
 C. Vivian Stringer, entraîneur de basket-ball américain.
 Vivian Ellis (sportive), pilote britannique de char à voile. 
 Viv Thomas, réalisateur britannique de films pornographiques.
 Vivian Hunter Galbraith, historien anglais, membre de la British Academy.
 Vivian Cristina Lopes, ancienne joueuse brésilienne.
,plasticien valaisan et entrepreneur culturel et fondateur de l'artothèque genevoise.

Patronyme 

 Archibald Vivian Hill (1886-1977, physiologiste britannique.
 E. C. Vivian (1882-1947), auteur britannique.
 George Vivian (1872-1936), tireur sportif canadien.
 
 Mary Vivian Pearce (1947-), actrice américaine.
 Mathéus Vivian Coradini (1982-), footballeur brésilien.
 Percy Vivian (1902-1986), homme politique canadien en Ontario.
 Young Vivian (1935-), homme politique niuéen.

Toponyme 

 Vivian, ville américaine de l’État de Louisiane.

Autres 
 Sir Vivian Richards Stadium, stade de cricket situé à North Sound, sur l'île d'Antigua.
 Tempête Vivian, dépression météorologique.

Voir aussi 
 Arnaud Viviant, journaliste français.